El término Batiscan puede referirse a:

Persona 
 Batiscan, un líder indígena de Canadá del , de acuerdo con las notas de Champlain.

Nombres 
 El Batiscanie, un área que corresponde a la cuenca del río Batiscan, que se encuentra en la costa norte de río San Lorenzo, en Quebec, en Canadá.
 El río Batiscan que fluye desde Lago Edward en Haute-Mauricie (Quebec, Canadá) al sur para desembocar en el río San Lorenzo.
 El Pequeño río Batiscan (fr: Petite rivière Batiscan), un afluente del río “rivière à Pierre” que se encuentra en la río Batiscan en Rivière-à-Pierre.
 El señorío de Batiscan (fr: Seigneurie de Batiscan) se encuentra en la costa norte de río San Lorenzo.
 El lago Batiscan es situado en el Alto Batiscanie (fr: Haute-Batiscanie) y forma el límite del territorio no organizado de Lac Blanc y Lac Croche en el Quebec en Canadá.
 Batiscan es un municipio en Quebec, en Canadá, ubicado en el Condado de Municipio Regional (MCR) Les Chenaux, en Mauricie.
 Sainte-Geneviève-de-Batiscan, un municipio de la parroquia canadiense de Quebec, ubicada en la municipalidad regional del condado (RCM) Les Chenaux.
 Batiscan River Park, un parque regional de la Batiscanie, Quebec (Canadá), que se encuentra en los municipios de Saint-Narcisse, Sainte-Geneviève-de-Batiscan y Saint-Stanislas (Les Chenaux).
 La parroquia católica Saint-François-Xavier-de-Batiscan ocupa el mismo territorio que el municipio de Batiscan.